Многозначный термин:
 Ачара — газета в Грузинской ССР.
 Ачара — термин в индуистской философии.